Третий сезон американского интернет-сериала в жанре космического вестерна «Мандалорец» с Педро Паскалем в главной роли. Сериал является частью франшизы «Звёздные войны», его действие разворачивается через пять лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983). Производством сезона занимаются компании Lucasfilm, Fairview Entertainment и Golem Creations, а Джон Фавро выступил в качестве шоураннера сериала.

Разработка третьего сезона сериала «Мандалорец» началась в конце апреля 2021 года и была официально подтверждена в декабре. Съёмки начались в октябре 2021 года и завершились в конце марта 2022 года.

Премьера сезона состоялась 1 марта 2023 года на стриминговой платформе Disney+. Четвёртый сезон находится в разработке.

Эпизоды

В ролях

В главных ролях 
 Педро Паскаль — Мандалорец / Дин Джарин
 Брендан Уэйн и Латиф Кроудер — дублёры Мандалорца
 Кэти Сакхофф — Бо-Катан Крайз
 Грогу

Повторяющиеся звёзды 
 Эмили Суоллоу — 
 Карл Уэзерс — 
 Эми Седарис — Пели Мотто
  — Пенн Першинг
  — Элая Кейн
 Джанкарло Эспозито — 
 Кристофер Ллойд
 Тим Медоуз

Приглашённые звёзды 
 Тейт Флетчер — Паз Визсла
 Джон Фавро — голос Паза Визслы
 Уэсли Киммел — Рагнар
 Парвеш Чина — голос Медного дроида Неварро
 Тайка Вайтити — голос IG-11
 Марти Матулис — Вейн
 Ширли Хендерсон — голос команды анзелланцев
 Нонсо Анози — голос Гориана Шарда
 Мэт Фрейзер — голос коксвейна пиратов

Производство

Разработка 
В конце апреля 2020 года стало известно, что Джон Фавро занимается разработкой третьего сезона сериала «Мандалорец». В сентябре того же года актёр Джанкарло Эспозито сказал, что второй сезон «начнёт закладывать фундамент для глубины и масштабности, которые раскроются в третьем и четвёртом сезонах, и тогда вы точно получите ответы на вопросы». Когда после завершения второго сезона был анонсирован сериал «Книга Бобы Фетта», появились предположения, что в третьем сезоне фокус сместится с Дина Джарина (Мандалорца) в сторону Бобы Фетта. В декабре 2020 года Фавро подтвердил, что «Книга Бобы Фетта» будет отдельным спин-оффом, производство которого на тот момент уже началось, а в третьем сезоне в центре внимания по-прежнему будет Джарин. Он также добавил, что третий сезон находится на стадии предпроизводства, а его съёмки начнутся в 2021 году. Брайс Даллас Ховард,  и Карл Уэзерс вновь стали режиссёрами некоторых эпизодов, Фамуйива также стал исполнительным продюсером. Ли Айзек Чун, Питер Рамзи и Рэйчел Моррисон также оказались в числе режиссёров в сезоне.

Сценарий 
Фавро написал сценарии ко всем восьми эпизодам сезона, причём Ноа Клур присоединился к нему при работе над третьим, а Дэйв Филони помог написать четвёртый и седьмой. Действие происходит после событий сериала «Книга Бобы Фетта» (2021): Мандалорец и Грогу отправляются на Мандалор, чтобы Дин Джарин смог заслужить прощения за нарушение Кодекса. По поводу отсутствия Кары Дьюн в сезоне после увольнения актрисы Джины Карано, Фамуйива сказал, что персонаж по-прежнему является «большой частью… мира» и что Фавро нашёл время, чтобы решить проблему её отсутствия. Однако креативщики знали, что «сердцем шоу» были Дин Джарин и Грогу, причём Филони заявил, что сезон «в основном сосредоточен на мандалорцах и мандалорской саге, мандалорской сказке», и на том, как это влияет на историю дуэта.

Подбор актёров 
Педро Паскаль вновь исполнил роль мандалорца Дина Джарина. В ноябре 2020 года Эспозито сообщил, что в третьем сезоне его роль будет значительно расширена по сравнению с предыдущими. Карл Уэзерс вновь исполнил роль , Кэти Сакхофф — Бо-Катан Крайз, Эмили Суоллоу — , Эми Седарис — Пели Мотто, а  — Пенна Першинга.  вернулась к роли Элаи Кейн, исполненной ей во втором сезоне.  вернулся к роли Карсона Тевы. В марте 2022 года в число актёров второго плана вошёл Кристофер Ллойд, а в мае стало известно, что в сериале снимется актёр Тим Медоуз, а также Бабу Фрик, персонаж фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», вместе с другими представителями его вида.

Съёмки 
Съёмки третьего сезона начались 13 октября 2021 года, оператором стал Дэвид Клейн. Изначально съёмочный процесс должен был начаться в июне 2021 года, сразу после завершения работы над сериалом «Книга Бобы Фетта», однако был отложен в пользу производства сериала «Оби-Ван Кеноби». Эспозито заявил, что нет необходимости ждать, когда Паскаль завершит съёмки в телесериале «Одни из нас» для HBO, поскольку большую часть экранного времени его персонаж носит шлем. По мнению Фавро, «Мандалорец» оказался в выигрышном положении, так как большинство персонажей носит шлемы, и сериал требует «много работы с визуальными образами», что позволило производству соответствовать требованиям безопасности. Съёмочный процесс завершился 29 марта 2022 года. В начале июля начались пересъёмки.

Музыка 
В феврале 2023 года стало известно, что композитором в сезоне будет Джозеф Ширли, заменив Людвига Йоранссона. Ширли ранее сочинял дополнительную музыку к первым двум сезонам и использовал темы Йоранссона, чтобы сочинить музыку к «Книге Бобы Фетта».

Маркетинг 
Филони, Фавро и Сакхофф презентовали третий сезон 26 мая 2022 года на панели Lucasfilm во время Star Wars Celebration, показав посетителям первый тизер. 28 мая они посетили панель «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта» вместе с Паскалем, Эспозито и Уэзерсом, чтобы показать больше материалов по сезону. Филони, Фавро и члены актёрского состава продвигали третий сезон во время , где был представлен первый трейлер. Второй трейлер к сезону был выпущен 16 января 2023 года во время трансляции Monday Night Football. Трейлер набрал 83,5 миллиона просмотров по всему миру за первые 24 часа, став за этот период времени самым просматриваемым трейлером к сериалу по «Звёздным войнам» от Disney+; превзойдя «Оби-Вана Кеноби» (58 миллионов просмотров).

Выход 
Премьера третьего сезона состоялась 1 марта 2023 года на стриминговом сервисе Disney+. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сезоны телесериала «Мандалорец»
Телесезоны США 2023 года